Dunfermline West steht für:

 Dunfermline West (Wahlkreis, Schottland), ein Wahlkreis für das schottische Parlament
 Dunfermline West (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus